Ginie (Ermland-Mazurië), een plaats in het Poolse district Ełcki, woiwodschap Ermland-Mazurië
 Ginie (Podlachië), een plaats in het Poolse district Moniecki, woiwodschap Podlachië